Imię i nazwisko Luis Santana nosili lub noszą m.in.:
 Luis Santana (ur. 1937) – dominikański strzelec sportowy, olimpijczyk z 1968
 Luis Santana  (ur. 1958) – dominikański bokser zawodowy
 Luis Santana  (ur. 1991) – ekwadorski piłkarz